Князь Михаил Михайлович Голицын ( — ) — русский горнозаводчик, генерал-поручик, камергер из младшей ветви рода Голицыных («Михайловичи»).

Биография 
Родился 18 июля 1731 года в семье главы русского флота князя Михаила Михайловича Голицына и его второй супруги Татьяны Кирилловны, дочери К. А. Нарышкина.

После реформы дворянского самоуправления служил тарусским уездным предводителем дворянства (1781) и калужским губернским (1782) предводителем дворянства.

Благодаря браку с наследницей старшего из Строгановых стал крупным уральским горнозаводчиком. 
Основатель Архангело-Пашийского завода (1785), владелец железоделательных заводов в Пермской губернии, в т.ч. Нытвенского (1756) и Кусье-Александровского (1751, совместно со свояком, князем Б. Г. Шаховским).

Умер 21 января 1804 года. Изысканное надгробие князя в Голицынской усыпальнице Донского монастыря изваял С. С. Пименов.

Семья 

Голицын женился 15 сентября 1757 года на Анне Александровне Строгановой (1739—1816), старшей дочери барона Александра Григорьевича Строганова, одного из богатейших людей империи. В приданое она принесла усадьбу Кузьминки, в браке имели                                                                                                                                                                                                                                                 
 Дмитрий Михайлович (25 августа 1758 — 25 декабря 1782) — капрал лейб-гвардии Конного полка;
 Михаил Михайлович (старший) (16 августа 1759 — 21 октября 1815);
 Екатерина Михайловна (15 января 1763—1823) — фрейлина;
 Анастасия Михайловна (14 августа 1764 — 10 ноября 1854);
 Михаил Михайлович (младший) (15 февраля 1766—1766);
 Елизавета Михайловна (2 сентября 1768 — 16 августа 1833) — супруга генерал-поручика Александра Петровича Ермолова (1757—1835);
 Татьяна Михайловна (30 сентября 1769 — 8 ноября 1840) — супруга генерал-поручика князя Ивана Ивановича Прозоровского;
 Александр Михайлович (8 сентября 1772 — 31 июля 1821) — собиратель живописи, гофмейстер великой княгини Екатерины Павловны; женат на княжне Наталье Фёдоровне Шаховской (1779—1807);
 Сергей Михайлович (9 июля 1774 — 7 февраля 1859) — знаменитый «столп» московского общества; с 1799 года женат на Авдотье Ивановне Измайловой (1780—1850);
 Елена Михайловна (1776 — 18 июня 1855).

Предки

Награды 
 Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени (№ 163 (142); 5 октября 1771).

 Также награждён другими наградами, среди которых польские ордена Св. Станислава и Белого орла.

Примечания 

Генерал-поручики (Российская империя)
Горнозаводчики Российской империи
Михаил
Похороненные в некрополе Донского монастыря